Cadeby – parrocchia civile del Leicestershire
 Cadeby – parrocchia civile del South Yorkshire